hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Fremont (ang. Fremont County) w USA, w stanie Wyoming